Torbay bezeichnet:

 Torbay, einen britischen Verwaltungsbezirk
 Torbay (Neufundland und Labrador), eine Ortschaft in Kanada
 Torbay (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Torbay (Nova Scotia), eine Ortschaft in Kanada
 Torbay (Western Australia), eine Ortschaft in Australien
 Torbay (Krater), ein Marskrater
 Torbay (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus